Mulinazzo ima više značenja:
 Mulinazzo, Messina
 Mulinazzo, Piacenza